Касабланка има више значења:

 Касабланка (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касабланка (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику